Kaminsky ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Kaminsky (1925–2023), französischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg und Fälscher
 Andrej Kaminsky (* 1964), deutscher Schauspieler und Schauspiellehrer
 Anna Kaminsky (* 1962), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Germanistin
 Carmen Kaminsky (* 1962), deutsche Professorin, Autorin und Philosophin
 Charlotte Kaminsky (1904–1989), deutsche Stimmbildnerin, Redakteurin und Regisseurin
 Claus Kaminsky (* 1959), deutscher Politiker (SPD), seit 2003 Oberbürgermeister der Stadt Hanau

 Frank Kaminsky (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Graciela Kaminsky, US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Hans Heinrich Kaminsky (1938–2018), deutscher Mediävist und Diplomatiker
 Horst Kaminsky (1927–2019), Mitglied des Ministerrates, Präsident der Staatsbank der DDR
 Howard Kaminsky (1924–2014), US-amerikanischer Mediävist
 Jürgen Kaminsky (* 1957), ehemaliger deutscher Fußballspieler und -trainer

 Melvin Kaminsky (* 1926), US-amerikanischer Komiker und Regisseur, siehe Mel Brooks

 Stuart Kaminsky (1934–2009), US-amerikanischer Schriftsteller
 Uwe Kaminsky (* 1962), deutscher Historiker

Siehe auch:

 Kamiński
 Kamińska